Са́верское () – посёлок, расположенный на территории Варвинского района Черниговской области (Украина) на левом берегу реки Удай.

Населённые пункты Варвинского района